

Cinema 
 Play – film del 2000 diretto da Anthony Minghella
 Play – film del 2003 diretto da John Sullivan
 Play – film del 2005 diretto da Alicia Scherson
 Play – film del 2011 diretto da Ruben Östlund

Musica 
 Play – gruppo musicale svedese
 PLAY! A Video Game Symphony – orchestra che suona canzoni di videogiochi
 Grupo Play – gruppo musicale messicano
 Play – EP dei Ride del 1990
 Play – album degli Squeeze del 1991
 Play – album di Doug E. Fresh del 1995
 Play – album dei Great Big Sea del 1997
 Play – album di Moby del 1999
 Play – singolo di Jennifer Lopez del 2001, estratto dall'album J. Lo
 Play – album delle Play del 2002
 Play – album di Namie Amuro del 2007
 Play – album delle S.H.E del 2007
 Play – album di Brad Paisley del 2008
 Play – album di Pedro Suárez-Vértiz del 2004
 Play (Special EFX) – album jazz degli Special EFX del 1993
 Play – DVD di Peter Gabriel del 2004
 Play – album delle Bond del 2011
 Play – album degli AKMU del 2014
 Play – album di Jolin Tsai del 2014
 Play – singolo di Jüri Pootsmann del 2016
 Play – album dei Super Junior del 2017
 Play – singolo di Dave Grohl del 2018
 Play – singolo di Alan Walker, K-391, Martin Tungeevag ft. Dj Mangoo del 2019

Editoria 
 Play  – rivista britannica sulla PlayStation
 Play  – rivista statunitense di videogiochi

Giochi 
 Play - Festival del Gioco – festival annuale dedicato al gioco che si svolge a Modena
 Play - Il mondo dei videogiochi – mostra di videogiochi tenutasi a Roma nel 2002

Altro 
 Play – ruolo della pallacanestro
 Commedia (Play) – opera teatrale di Samuel Beckett del 1963
 Play Framework – framework per sviluppare applicazioni web
 Play – gestore di telefonia mobile in Polonia
 Play – energy drink di The Coca-Cola Company